Sol Invictus o Deus Sols Invictus, el déu sol romà
 Invictus (pel·lícula), pel·lícula de 2009 dirigida per Clint Eastwood i protagonitzada per Morgan Freeman i Matt Damon
 Invictus (grup), grup de Symphonic metal

 Invictus (poema)